Esta é uma lista das províncias da Tailândia ordenadas por população. 

Veja também:
 Lista das províncias da Tailândia por área
 Lista das províncias da Tailândia por densidade populacional

 
Provincias Populacao